Gornozavodsk (kraj Perm), stad in kraj Perm
 Gornozavodsk (oblast Sachalin), selo in oblast Sachalin